Weißer Ritter steht für:

 Weißer Ritter (Wirtschaft), Unternehmen, das bei einer geplanten feindlichen Übernahme dem Übernahmekandidaten zu Hilfe kommt
 Weißer Ritter, Ritter im Dannebrogorden
 Der weiße Ritter, früherer Name für den Voggenreiter Verlag
 Der weisse Ritter, Roman von Elisabeth von Lothringen 

Siehe auch:
 White Knight